Вадим Александрович (Азинович) Бойчук (7 января 1931, город Николаев, теперь Николаевской области — 18 октября 2000, село Чукаловка Тисменицкого района Ивано-Франковской области) — советский и партийный деятель, председатель Ивано-Франковского облисполкома. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-11-го созывов.

Биография 
Окончил Одесский сельскохозяйственный институт.

В 1957 году стал членом КПСС.

В 1954 — 1970 г. — агроном колхоза; главный агроном инспекции сельского хозяйства Бучацкого районного исполнительного комитета Тернопольской области; директор совхоза «Дружба» Бучацкого района; директор Бучацкого совхоза-техникума.

В 1970 — 1974 г. — 1-й секретарь Бучацкого районного комитета КПУ Тернопольской области.

В 1974 — 1979 г. — 1-й заместитель председателя исполнительного комитета Тернопольского областного совета депутатов трудящихся.

В ноябре 1979 — апреле 1990 г. — председатель исполнительного комитета Ивано-Франковского областного совета народных депутатов.

С 1990 года — на пенсии.

Награды 
 орден Знак Почета
 медали

Литература 
 Депутати Верховної Ради УРСР. Одинадцяте скликання — Київ, 1985.
 Тернопільський енциклопедичний словник / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль: видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2009. — Т. 4.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Председатели Тернопольского облисполкома
Председатели Ивано-Франковского облисполкома
Директора совхозов
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС